Lazão, nome artístico de Marco Antônio Lázaro da Cruz (Belford Roxo, 16 de dezembro de 1963), é um baterista brasileiro, mais conhecido por ter sido o primeiro baterista da banda Cidade Negra. 
Atualmente faz parte do projeto Originais Cidade, formado por dois ex-integrantes originais da banda Cidade Negra: o guitarrista Da Ghama e o vocalista original Ras Bernardo, atualmente, a marca Cidade Negra pertence a Toni Garrido, que manteve o baixista Bino Farias.

Ligações externas 

Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Cidade Negra